Notgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Notgöl, sjö i Västerviks kommun, 
Notgölarna (Målilla socken, Småland, 636750-149746), sjö i Hultsfreds kommun, 
Notgölarna (Målilla socken, Småland, 636779-149766), sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn